D'une manière générale, le mot répartition désigne l'action de répartir, de distribuer, de partager ou de classer des choses. En particulier, on le retrouve dans les domaines suivants :
 en économie :
 la répartition des richesses
 la retraite par répartition est l'une des modalités de mise en œuvre d'un système de retraite, par opposition à la retraite par capitalisation ;
 impôt de répartition
 en médecine, la répartition pharmaceutique est une interface existante dans certains systèmes de santé entre les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies.
 en écologie, la répartition des espèces ou chorologie est la zone géographique où l'on trouve celle-ci à l'état sauvage. Voir aussi Aire de répartition.

Voir aussi